Тетяна Ціхоцька (народилась у м. Луцьк) — українська співачка з Волині, автор-виконавиця, композитор і режисер-постановник. 
 Ксенія Ціхоцька (англ. Ksenia Zsikhotska, інколи Zhikhotska; нар. 11 серпня 1989) — українська танцюристка і хореограф. 
 Ангеліка Ціхоцька (пол. Angelika Cichocka, 15 березня 1988) — польська легкоатлетка.

Див. також
 Ціхоцький